Vig. kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis G. Alexandre Viguier
 Louis Guillaume Alexandre Viguier

Robotskapade auktorsförkortningar